Rachel G. Fox
 Rachel Fox (kajakarka)